IndieBox (nome completo IndieBox Music @ 360°) è un'etichetta discografica indipendente italiana, organizzazione di eventi, ufficio stampa, edizioni musicali, specializzata all'interno del genere punk rock ed alternative rock, fondata a Montichiari con sede a Brescia.

Nel 2012 Indiebox Music allarga i suoi servizi evolvendosi in IndieBox Music Hall ampia struttura in cui ha sede IndieBox, IndieBox Recording Studios dotati di due Control Room analogiche e digitali Living Rhum e Bau House e sei Sale prova di dimensioni che vanno dai  21 m² fino ai 33 m².

Gruppi musicali appartenenti 

 Derozer
 L'Invasione degli Omini Verdi
 Cattive Abitudini
 Gerson 
 Andead
 DDR
 Duracel
 No Relax
 Duff
 Virginia Madison
 Okkupato
Second Youth
 Temple Rents
 Standing Still
 Unavoidable
 Rivelardes
 Nettezza Umana
 Gli Inutili
 Tommi e gli onesti cittadini
 Pornoriviste
 Marydolls
 Plan de fuga
 Ashpipe

Note

Collegamenti esterni
 

Etichette discografiche punk
Etichette discografiche italiane
Etichette discografiche indipendenti